Atlantique – film del 2019 diretto da Mati Diop
 Dipartimento dell'Atlantico (Département de l'Atlantique) – dipartimento del Benin
 Giardino Atlantique – giardino di Parigi
 Venturi 300 Atlantique – automobile della Venturi